Paraetonium (griechisch Paraitonion) ist steht für:

 antiker Name von Marsa Matruh, ägyptische Hafenstadt
 Titularbistum Paraetonium, katholisches Titularbistum